Le greyhound ou lévrier anglais est un chien de course.

Ce nom a également été donné à :
 Greyhound, une entreprise américaine de transport par bus longue distance à travers l'Amérique du Nord
 Greyhound (1932-1965), un cheval de course considéré comme l'un des meilleurs trotteurs américains du  siècle
 M8 Greyhound, surnom du M8 Light Armored Car, un véhicule blindé américain de la Seconde Guerre mondiale
 Les Greyhounds de Sault Ste. Marie, une équipe de la Ligue de hockey de l'Ontario.
 , un groupe britannique de reggae
 Greyhound, une chanson electro house de 2012 du groupe suédois Swedish House Mafia
 Le C-2 Greyhound, un avion de transport bi-turbopropulseur embarqué sur porte-avions, utilisé par l'US Navy.
 , le nom de différents navires de l'US Navy
 L'USS Greyhound, nom fictif du destroyer du film USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique, un film de guerre américain d'Aron Schneider sorti en 2020.